Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04  nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2018-2019.

Stagione 
Nella stagione 2018-2019 lo Schalke, allenato da Huub Stevens, concluse il campionato di Bundesliga al 14º posto. In coppa di Germania lo Schalke fu eliminato ai quarti di finale dal . In Champions League lo Schalke fu eliminato agli ottavi di finale dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Huub Stevens
 Allenatore in seconda: Mike Büskens, Lars Gerling, Matthias Kreutzer, Mirco Schüller
 Preparatore dei portieri: Simon Henzler
 Preparatori atletici: Klaus Luisser, Bob Schoos, Christoph Kaminski, Holger Remmers

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Champions League

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2018-2019